Сечище може да се отнася за:

 Сечище, място за сечене на дърва;
 Сечище, село в Област Шумен, България;
 Сечище, село в Община Елезки хан, Косово;

Вижте също 
 Сятища, град в Егейска Македония, Гърция, чието име произлиза от сечища.